Diego Hurtado de Mendoza y Suárez de Figueroa, (1417-1479), I duc del Infantado, noble et homme politique castillan
 Diego Hurtado de Mendoza (1444-1502), cardinal castillan.
 Diego Hurtado de Mendoza y Lemos (1468-1536), militaire castillan ;
 Diego Hurtado de Mendoza (début du ), explorateur des îles Tres Marias et du littoral de l'océan Pacifique du Mexique pour le compte de son oncle Hernán Cortés ;
 Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco (v. 1503-1575), poète et diplomate castillan.